Sezon 1998/1999 był 8. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna Maribor Teatanic.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1998 w Słowenii
1999 w Słowenii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii